Norbert Peschke ist der Name folgender Personen:

* Norbert Peschke (Heimatforscher) (* 1948), deutscher Ingenieur, Journalist und Heimatforscher
 Norbert Peschke (Rennfahrer) (* 1950), deutscher Motorradrennfahrer